Капитан Зум: Академия супергероев (англ. Zoom) — американский супергеройский комедийный фильм режиссёра Питера Хьюитта по сценарию Адама Рифкина и Дэвида Беренбаума. Основанный на детской книге «Удивительные приключения из Академии Зума» Джейсона Летко, в фильме снимались Тим Аллен, Кортни Кокс, Чеви Чейз, Спенсер Бреслин и Рип Торн. В фильме рассказывается о бывшем супергерое, которого втягивают в обучение четырёх молодых людей со сверхспособностями, чтобы они стали супергероями и боролись с надвигающейся угрозой.

Выпущенный на экраны 11 августа 2006 года компанией Columbia Pictures, фильм был раскритикован критиками и провалился в прокате, заработав 12,5 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов долларов. Фильм был номинирован на одну премию «Раззи», «Худший актёр» за Тима Аллена, но проиграл братьям Уайанс Марлону и Шону Уайансу за «Шалуна».

Сюжет 
Земле грозит опасность из-за возвращения супергероя, вставшего на тёмную сторону Силы. Когда-то его удалось нейтрализовать, но лишь временно. Единственный, кто может ему противостоять, — Капитан Зум, последний супергерой на планете. Беда в том, что он потерял квалификацию, да и без команды он ничто. И вот постаревшего Зума, давно не верящего в себя, заставляют тренировать спешно набранную группу разновозрастных детей, обладающих уникальными способностями, но не умеющих ими управлять.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил низкий рейтинг кинокритиков и оказался провальным в прокате: при бюджете в 35 миллионов, затраченном на его создание, он заработал менее 13 миллионов долларов.

Примечания 

Фильмы США 2006 года
Фильмы с музыкой Кристофа Бека